Strabag Prague Open 2011 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP Challenger для мужчин и взрослой серии ITF для женщин.

Соревнования проводились на открытый грунтовых кортах в Праге, Чехия. Мужчины выявили лучших в 14-й раз в истории (и впервые за последние три года), а женщины — в 15-й.

Турнир прошёл со 2 по 8 мая 2011 года на кортах клуба Tenisový areál Štvanice.

Победители прошлого года:
 женский одиночный разряд:  Агнеш Савай
 женский парный разряд:  Татьяна Гарбин /  Тимея Бачински

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Лукаш Росол обыграл  Алекса Богомолова на отказе соперника, при счёте 7-6(1), 5-2 в свою пользу.

Женщины 

 Луция Градецкая обыграла  Паулу Ормаэчеа со счётом 4-6, 6-3, 6-2.
 Градецкая выигрывает свой 2-й в году и 18-й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 Ормаэчеа уступает 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в туре федерации.

Парные турниры

Мужчины 

 Франтишек Чермак /  Лукаш Росол обыграл  Кристофера Каса /  Александра Пейю со счётом 6-3, 6-4.

Женщины 

 Дарья Кустова /  Арина Родионова обыграли  Ольгу Савчук /  Лесю Цуренко со счётом 2-6, 6-1, [10-7].
 Кустова выигрывает 1-й титул в году и 27-й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Родионова выигрывает 1-й титул в году и 13-й за карьеру на соревнованиях тура федерации.

См. также 
 Strabag Prague Open
 Цикл женских турниров ITF 2011

Ссылки 
 Официальный сайт   
 
 

Чехия
Теннис
Май 2011 года
2011